Башкувка — село в Польше.
 Башкувка — метеорит, упавший на территории села Башкувка.